Сеннві́ль-сюр-Фека́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 822,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сеннвіль-сюр-Фекам на сайті французького Національного інституту географії
 Сеннвіль-сюр-Фекам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сеннвіль-сюр-Фекам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеннвіль-сюр-Фекам на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена